La lepre e la tartaruga – favola attribuita a Esopo
 La lepre e la tartaruga – film del 1935 diretto da Wilfred Jackson
 La lepre e la tartaruga –  gioco da tavolo in stile tedesco di David Parlett